

Населені пункти та їхні частини

 Хшанув — місто в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Хшанув — гміна в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Хжанув — гміна в Янівському повіті Люблінського воєводства
 Хшанув — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хшанув — село в гміні Хжанув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Хшанув — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Хшанув — частина міста Мілянувек у Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Хшанув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Хшанув — частина села Майдан-Скшинецький в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Хшанув — частина села Кучкув у гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства

Примітки